Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, ministerie in Suriname
 Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (Polen), ministerie in Polen
 Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (Tsjechië), ministerie in Tsjechië
 Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn, ministerie in Japan
 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, ministerie in België